Соревнования по скоростному спуску в горнолыжном спорте среди мужчин на зимних Паралимпийских играх 2014 прошли 8 марта. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Роза Хутор. Соревнования начались в 10:50 по местному времени (UTC+4). Награды разыгрывали в трёх классах: стоя, сидя и среди спортсменов с нарушением зрения. В мужском скоростном спуске приняли участие ? спортсменов из ? стран.

Медалисты

Соревнования

С нарушением зрения

Стоя

Сидя

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр (нарушение зрения)
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр (стоя)
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр (сидя)